Giai ima više značenja:
 Giai, Torino
 Giai, Venezia